BCC steht für:

 Basal cell carcinoma (Basalzellkarzinom), eine Krebserkrankung der Haut, siehe Basaliom
 Berlin Congress Center, Kongresshalle am Alexanderplatz in Berlin
 Best cost countries, siehe Low-Cost Country Sourcing
 Blind Carbon Copy – Kopie einer E-Mail, die für andere Empfänger nicht sichtbar ist: Header (E-Mail) #BCC
 Block Check Character, Begriff aus der Telekommunikation
 Borland C++ Compiler, Compiler von C++Builder
 Bosmal City Center, Gebäude in Sarajevo
 Bruce Evans’ C compiler, der 16-Bit-Code und darüber hinaus BIOS- und DOS-Code unter Unix erzeugen kann
 Bitcoin Cash, Fork der Kryptowährung Bitcoin

Unternehmen und Organisationen:
 Baltic Commanders Conference
 Banque Centrale des Comores, Zentralbank der Komoren
 Banque Centrale du Congo, Zentralbank der Demokratischen Republik Kongo
 Berlin Cricket Club, Berliner Cricketverein
 Briggs Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Straßenbahnfahrzeugen
 British Chambers of Commerce, britische Dachorganisation der Handelskammern
 Business Air (ICAO-Code), thailändische Fluggesellschaft
 Business Centre Club, Arbeitgeberverband in Polen
 Business Crime Control, gemeinnütziger Verein, der sich mit den Themenfeldern Wirtschaftskriminalität und Korruption beschäftigt

Bands:
 Black Country Communion, englisch-amerikanische Rockgruppe, eine sogenannte Supergruppe
 Boot Camp Clik, New Yorker Hip-Hop-Band

bcc steht für:
 body-centered cubic, siehe Kubisches Kristallsystem #Kubisch-raumzentriertes Gitter (krz)
 Blind Carbon Copy, siehe Header (E-Mail)#BCC
 Südliches Belutschi (ISO-639-3-Code), Varietät der belutschischen Sprache

Abkürzung